FZF steht für:
 Familienzusammenführung

FzF steht für:
 Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
 

Abkürzung